Лу́ций Ка́ссий Геми́на (; умер в 146 году до н. э.) — древнеримский историк-анналист.

Биография 
Известно, что Луций Кассий умер в консульство Гнея Корнелия Лентула и Луция Муммия Ахаика, то есть в 146 году до н. э. Он написал труд под названием «Анналы» (по другим сведениям — «История»), состоявший из четырёх книг. Сохранилось около 40 фрагментов этого произведения.

Источники 
 Carlo Santini (a cura di), I frammenti di L. Cassio Emina. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Carlo Santini. Pisa : ETS, 1995, ISBN 8877418508
 Hans Beck, Uwe Walter: Die frühen römischen Historiker. Band 1: Von Fabius Pictor bis Cn. Gellius (= Texte zur Forschung, Band 76). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, ISBN 3-534-14757-X, S. 242–281
 Michèle Ducos: Hemina (L. Cassius). In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques. Band 3, CNRS Éditions, Paris 2000, ISBN 2-271-05748-5, S. 549
 Gary Forsythe: Some notes on the history of Cassius Hemina. In: Phoenix 44, 1990, S. 326–344.
 Udo W. Scholz: Zu L. Cassius Hemina. In: Hermes 117, 1989, S. 167–181
 Werner Suerbaum: L. Cassius Hemina. In: Werner Suerbaum (Hrsg.): Die archaische Literatur. Von den Anfängen bis Sullas Tod (= Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, Band 1). C. H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-48134-5, S. 418–421

Историки Древнего Рима
Кассии
Умершие в 146 году до н. э.